Young and Pretty — второй студийный альбом японской рок-группы The Blue Hearts, вышедший в 1987 году.

Об альбоме 
Young and Pretty — единственный альбом, на обложке которого изображены члены группы. Около половины песен альбома были записаны ещё до заключения контракта с лейблом. Новые песни спродюсировал Масахидэ Сакума. В некоторых песнях основным вокалистом был Масатоси Масима, Хирото Комото играл на гармонике, также присутствовали клавиши.
Специально для альбома было написано 3 песни: «Tōku Made», «Hoshi o Kudasai», и «Eiyū ni Akogarete». Также предполагалось включить в альбом ещё 2 песни: «Mado o Akeyō» (窓をあけよう Открой окно) и «Hon no Sukoshi Dake» (ほんの少しだけ Маленький бит), но они так и не были включены ни в один альбом.

Список композиций 
 Kiss Shite Hoshii(キスしてほしい Я хочу поцелуй)
 Roku de Nashi II(ロクデナシⅡ Ублюдок II)
 Scrap(スクラップ)
 Roku de Nashi(ロクデナシ Ублюдок)
 Romantic(ロマンチック)
 Line o Koete(ラインを越えて Зайди за черту)
 Chewing Gum o Kaminagara(チューインガムをかみながら Пока жуёшь жвачку)
 Tōku Made(遠くまで Faraway)
 Hoshi o Kudasai(星をください Пожалуйста, подари мне звезду)
 Restaurant(レストラン)
 Eiyū ni Akogarete(英雄にあこがれて Чтить героя)
 Chain Gang(チェインギャングСкованные одной цепью)

Примечания

Ссылки 
 Young And Pretty на discogs.com